Frank Gambale – chitarrista australiano
 Giuseppe Gambale – politico e cardiologo italiano
 Mary Gambale – ex tennista statunitense